Léonid Polechtchouk (1938-1986), espion soviétique
Lioubov Polichtchouk (1949-2006), actrice russe
Maxime Polichtchouk (1984-), cycliste ukrainien
Mikhaïl Polichtchouk (1989-), nageur russe

Patronyme russe
Patronyme ukrainien